Get Low (film), een Amerikaanse film uit 2009
 Get Low (Zedd & Liam Payne), een nummer van de Duitse dj Zedd en de Britse zanger Liam Payne uit 2017
 Get Low (Dillon Francis & DJ Snake), een nummer uit 2014